En italien, un idroscalo est le terme générique désignant un hydroaéroport.

Idroscalo (Milan)
Idroscalo di Augusta